Жермейн Гонзалес — ямайский бегун на короткие дистанции, который специализируется в беге на 400 метров. Бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года в эстафете 4×400 метров. Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2002 года. Выступал на олимпийских играх 2004 года в составе эстафеты 4×400 метров, но из-за неправильной передачи эстафетной палочки сборная Ямайки была дисквалифицирована. На Олимпиаде в Лондоне не смог пройти дальше предварительных забегов.

В настоящее время владеет рекордом Ямайки на дистанции 400 метров — 44,40.

Ссылки 
 Профиль на сайте IAAF

Бегуны на короткие дистанции Ямайки
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года